Safi (sjah), de zesde sjah van de Safawiden
Safi (stad), een stad in de Marokkaanse regio Doukala-Abda
Safi (provincie), een provincie in de Marokkaanse regio Doukala-Abda
Safi (Malta), een plaats en gemeente in het zuidoosten van Malta
Safi (rapper), een Belgische rapper en lid van het duo Safi & Spreej
Ook:
Safi Airways, een Afghaanse luchtvaartmaatschappij